Dehodencq ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Dehodencq (1822–1882), französischer Maler
 Edmond Dehodencq (1862–1887), französischer Maler, Sohn von Alfred Dehodencq